USS Quincy — кораблі ВМС США, названі на честь міста Квінсі, штат Массачусетс.

 USS Quincy (AK-10) — німецький транспорт «SS Vogesen», збудований у 1909 році. Захоплений під час Першої світової війни у 1917 році та включений до складу ВМС США.  У 1922 році проданий приватній компанії «Navigation Steamship Co». Декілька разів міняв власника. У 1937 році проданий Китаю, де отримав назву «Haida». Зник восени 1937 року. Імовірно, потоплений японським підводним човном.
 USS Quincy (CA-39) — важкий крейсер США часів Другої світової війни типу «Нью-Орлінз». Збудований у 1936 році. Потоплений 9 серпня 1942 року у бою біля острова Саво.

 USS Quincy (CA-71) — важкий крейсер США часів Другої світової війни типу «Балтимор». На службі протягом 1943-1954 років. Розібраний на метал у 1973 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни